Fischer Mór (1799–1880) porcelánfestő, porcelángyáros
 Fischer Mór (1872–1940) kereskedő
 Fischer Mór (1875–1945) labdarúgó-sportvezető, gépészmérnök